La Coupe d'Europe de football australien 2005 est la première de l'histoire. Elle s'est déroulée à Londres entre 10 équipes. La Belgique est devenue la première nation championne d'Europe.

Équipes

Résultats

Groupes préliminaires 

Légende : Pts : nombre de points (la victoire vaut 2 points, le match nul 1, la défaite 0), J : nombre de matches joués, G : nombre de matches gagnés, N : nombre de matches nuls, P : nombre de matches perdus, PP : nombre de points marqués, PC : nombre de points encaissés, Diff. : différence de points, en vert et gras les équipes qualifiées, en blanc et italique celles éliminées.

Matches de classements 
 et

Tableau final

Classement final 

 NOTE: Israël et l'Angleterre n'ont pas joué le dernier match pour la .

Voir aussi 
EU Cup

Liens externes 
EU Cup 2005
EU Cup 2005 Results

2005
Événement sportif à Londres
2005 en Angleterre